Coyote kan syfta på:

 Coyote – rovdjur inom familjen hunddjur, se Prärievarg
 Coyote (pansarbil) – kanadensisk pansarbil
 Coyote Ugly – amerikansk romantisk komedi från 2000

Geografi

Mexiko 

 San Antonio del Coyote, Matamoros, 
 El Coyote, Sinaloa,